Fred Raskin – montatore statunitense
 Jamie Raskin – politico statunitense
 Jef Raskin – programmatore statunitense
 Judith Raskin – soprano statunitense
 Nicolas Raskin – calciatore belga
 Tubby Raskin – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense